Piton (berg), een berg op de Grenadiaanse dependency Petite Martinique;
 Piton (bier), een Sint Luciaans biermerk;
 Piton (Indonesië), een dorp in Pacitan in de Indonesische provincie Oost-Java.

Zie ook 
 Rotshaak